Korotajew ist der Familienname folgender Personen:

Andrei Witaljewitsch Korotajew (* 1961), russischer Orientalist, Anthropologe, Historiker und Ökonom
Oleg Georgijewitsch Korotajew (1949–1994), sowjetischer Boxer